А́ттик (,  — аттический, из Аттики) — многозначный термин.
 Аттик в архитектуре — декоративная стенка над карнизом.
 Аттик — торговая марка фунгицида на основе дифеноконазола.

Имя 
Аттик (,  — Аттический, житель Аттики) — мужское имя древнегреческого происхождения.
Старое редкое русское имя. Отчества: А́ттикович, А́ттиковна. Производные: А́тя, Атю́ха.

Известные носители 
 Античность
 Тит Помпоний Аттик (; 109—32 до н. э.) — римлянин, друг Цицерона («Письма к Аттику»), любитель литературы, известный банкир.
  — знатный афинянин, при Траяне и Адриане двукратный консул и наместник провинции Азии; отец Герода Аттика.
 Герод Аттик (ок. 101 — ок. 177) — древнеримский государственный деятель, оратор и меценат; сын Тиберия Клавдия Аттика.
 Аттик (II век) — комментатор Платона.

 Святые Православной церкви.
 Аттик — мученик. Память в Православной церкви 26 августа (8 сентября).
 Аттик Патриарх Константинопольский — (406—425). Один из руководителей заговора против Иоанна Златоуста (долго отказывался дать имени Иоанна место в диптихах церкви. От него сохранились четыре письма (Минь, «Patrologia», series graeca, т. 65, 637 и след.). Память в Православной церкви 8 (21) января и 11 (24) октября.
 Аттик Севастийский — (ум. ок. 320), христианский мученик-воин, пострадавший в Севастии в гонение императора Лициния. Память в Православной церкви 3 (16) ноября.

Прозвище 
Известный носитель:
 Козьма II Аттик — Патриарх Константинопольский (1146—1147).

См. также 
 Атик

Примечания 

Мужские имена